Lorente ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Lorente (1624–1703), spanischer Musiktheoretiker, Organist und Komponist
 Domingo Oropesa Lorente (* 1950), spanischer Geistlicher, Bischof von Cienfuegos
 Germán Lorente (1932–2019), spanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Jaime Lorente (* 1991), spanischer Schauspieler
 Justo González Lorente (1915–1936), spanischer Oblate der Makellosen Jungfrau Maria
 Rafael Lorente Escudero (1907–1992), uruguayischer Architekt
 Rafael Lorente Mourelle (* 1940), uruguayischer  Architekt und Bildhauer 
 Ruperto Chapí y Lorente (1851–1909), spanischer Komponist

Siehe auch:
 Llorente